Tobback est un nom de famille indiquant une profession, du moyen néerlandais tuc-bake: tirer/battre - cochon. Surnom de l'éleveur de porcs.
Des variantes plus récentes du nom peuvent avoir un lien avec la culture de tabac.

Variantes:
 Tobback, Tobbackx, Toback
 Tubax, Tubbax
 Tibacx, Tibackx, Tibax
 Tiebax, Tiebackx
 Tubbeckx
 Tobbach, Toebak, Toeback, Tobac, Toubac, Touback
 Toubast, Toubhans, Toebat, Toebaert
 Tabak, Tabac, Tabacs

Patronyme 

 Karel Tobback (1897-1954), homme politique belge
 Louis Tobback, homme politique belge né en 1938
 Bruno Tobback, homme politique belge né en 1969, fils de Louis Tobback
 Nicolas Isidore Tobback, agent de la Force publique, responsable du poste des Stanley Falls en 1893

Voir aussi 
 James Toback, réalisateur américain né en 1944

Patronyme flamand